Charles Sedley peut faire référence à:

Sir Charles Sedley,  baronnet (1639-1701), dramaturge, esprit et homme politique
Sir Charles Sedley,  baronnet de Southwell (c. 1695-1730) des , fils illégitime de Sir Charles Sedley, 5e baronnet
 Sir Charles Sedley, 2e baronnet (c. 1721-1778), MP, petit-fils de Sir Charles Sedley, 5e baronnet
Sir Charles Sedley,  baronnet (mort 1702) des 
Sir Charles Sedley,  baronnet (mort c. 1770) des